

Culture et société

Cinéma 

 Esther Kahn est un film français d'Arnaud Desplechin.

Musique 
 Khan est un groupe de Rock Progressif composé de Steve Hillage et de Dave Stewart.

Distinction 
 Le prix Jean-Kahn, créé par le conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en vue de favoriser la diversité et de couronner une contribution d'exception dans la lutte contre le racisme et la discrimination en Europe.

Patronyme 

 Famille Kahn (Jean Kahn-Dessertenne, Jean-François Kahn, Olivier Kahn, Sylvain Kahn, Axel Kahn, Michel Etevenon, Micheline Dax, Pierre Mendès France, Michel Mendès France, Tristan Mendès France, Didier Grumbach, Tiennot Grumbach, Sylvie Grumbach et les conjoints de Pascale Briand, Michel Galabru, Marie-Claire Servan Schreiber et Mireille Fanon)
 autres personnalités portant ce nom de famille

  ;
 Anne-Marcelle Kahn  (1896-1965) est la première femme en 1919 à intégrer l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne. Elle est l'épouse de l'amiral Louis Kahn ;
 Annette Kahn (1941-), journaliste française et écrivain ;
 Bertrand Zadoc-Kahn (1901-1940), cardiologue français, médecin-chef de l'hôpital américain de Paris ;
 Camille Charvet-Kahn (1883-1943), résistante française ;
 Cédric Kahn, (1966-), scénariste, réalisateur, acteur et monteur français ;
 Dominique Strauss-Kahn (1949-), économiste et homme politique français, ancien directeur général du FMI ;
 Émile Kahn (1876-1958), président de la Ligue des Droits de l'Homme de 1953 à 1958 ;
 Émilie Gavois-Kahn (1978-), actrice française ;
 Frédéric Kahn (1966-), compositeur français ;
 Franz Kahn (1895-1944), militant sioniste tchèque, mort à Auschwitz ;
 Gaston Kahn (1864-1928), diplomate français ;
 Gilles Kahn (1946-2006), chercheur français en informatique ;
 Gus Kahn (1886-1941), parolier, lyriciste, scénariste et écrivain américain ;
 Gustave Kahn (1859-1936), poète symboliste et critique d'art ;
 Herman Kahn (1922-1983), stratège militaire américain et théoricien des systèmes ;
 Jacqueline Zadoc-Kahn Eisenmann (1904-1998), physicienne française ;
 James Kahn (1947-), écrivain américain ;
  ;
 Jenette Kahn (1948-), éditrice de comics américaine ;
 John Kahn (1947-1996), un bassiste américain de rock ;
 Jonathan Kahn (1960-), acteur et scénariste américain ;
 Joseph Kahn (1972-), réalisateur américain de films et clips musicaux ; 
 Léon Zadoc-Kahn (1870-1943), médecin-chef de l'Hôpital Rothschild ;
  ;
 Madeline Kahn (1942-1999), actrice américaine ;
 Marcel-Francis Kahn (1929-), médecin rhumatologue français, militant rationaliste, anticolonialiste et pacifiste ;
 Margarethe Kahn (1880-1942), mathématicienne allemande ;
 Michael A. Kahn, (1952-), avocat et auteur américain de roman policier ;
 Michael Kahn (1935-), chef monteur américain ;
 Michèle Kahn (1940-), écrivaine française ;
  ; 
 Nikki Kahn (1967-), photojournaliste guyanienne ;
 Oliver Kahn (1969-), footballeur allemand ;
 Otto Hermann Kahn (1867-1934), banquier américain, philanthrope et collectionneur d'art.
 Peter H. Kahn (né en 1955), psychologue et universitaire américain
 Pierre Kahn (1939-2006), psychanalyste français ;
 Pierre Kahn (1949-), philosophe français, professeur en sciences de l'éducation ;
 Pierre Kahn-Farelle (1906-2000), résistant français, dit « Pierre des faux papiers »
 Philippe Kahn (1952-) entrepreneur français, créateur de Borland Software International ;
 Richard Kahn (1905-1989), économiste anglais, membre clé du cercle d'économistes proches de Keynes ;
  ;
 Robert E. Kahn (1938-), alias Bob Kahn, ingénieur américain, co-inventeur du protocole TCP/IP ;
 Roger Kahn (1927-2020), journaliste et essayiste américain ;
 Sabine Kahn (1957-), enseignante et pédagogue française ;
 Zadoc Kahn (1839-1905), Grand Rabbin de France de 1889 à sa mort.

Toponyme 

 Kahn, un village du Cameroun.

Voir aussi 
 

Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme juif